Sarvijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarvijärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (22,3 ha)
Sarvijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (65,8 ha)
Sarvijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (15,7 ha)

Finland
Sarvijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,10, long 24,10)
Sarvijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,98, long 25,33)
Sarvi
Sarvijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,50, long 29,67)
Sarvijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,50, long 29,05)
Sarvijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,22, long 30,03)
Sarvijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,17, long 30,17)
Sarvijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn